Seznam držav po številu letališč je seznam, ki razvršča države po števeilu letališč. Leta 2006 je bilo na svetu 49.024 letališč. Slovenija je s štirinajstimi letališči na 150. mestu.

Seznam

Viri 
cia.gov 

Seznami držav
Število